Bruxa, mulher que realiza feitiços
Bruxa dos Bell, mitologia estadunidense
Bruxa de Endor, personagem bíblico
Bruxas de Salém, episódio da história estadunidense
Bruxa lavadeira, mitologia lusitana

Bruxo
Bruxo do Cosme Velho, epíteto do escritor brasileiro Machado de Assis

Ficção
Bruxa do Mar, personagem de história em quadrinhos (banda desenhada)
Bruxa dos Doces, da história infantil do folclore alemão
A Bruxa de Portobello, romance o autor brasileiro Paulo Coelho
A Bruxa de Monte Córdova, romance de 1867 do autor português Camilo Castelo Branco
A Bruxa e o Caldeirão, história infantil do autor português José Leon Machado
As Bruxas (livro), romance do autor inglês Roald Dahl
As Bruxas de Westfield (trilogia)
Universo de "O Mágico de Oz"
Bruxa Malvada do Leste
Bruxa Malvada do Oeste
Glinda, a Bruxa Boa do Sul
Artes cênicas
As Bruxas, telenovela brasileira
As Bruxas de Eastwick, filme estadunidense de 1987
As Bruxas de Salem, peça de Arthur Miller 
As Bruxas de Salem (filme), filme estadunidense protagonizado por Winona Ryder

Zoologia
Bruxa, designação comum no Brasil a algumas espécies de mariposa, especialmente:
Ascalapha odorata
Bruxa, designação comum na região portuguesa do Douro para tubarões do gênero Scyliorhinus
Cação-bruxa, tubarão marinho, demersal, pertencente à família Hexanchidae
Myxini, peixe agnato, quase invertebrado, conhecido como "peixe-bruxa"

Ver também 
A Bruxa

Desambiguação